Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Amos Mansdorf che ha battuto in finale Brad Gilbert 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (semifinali)
 Brad Gilbert (finale)
 Amos Mansdorf (campione)
 Peter Lundgren (semifinali)

 Stefan Eriksson (secondo turno)
 Wolfgang Popp (quarti di finale)
 Barry Moir (primo turno)
 Gilad Bloom (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1987